Тему () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Тему — розмовна назва Арраяну (Luma apiculata)